Зеленец — село в Тереньгульском районе Ульяновской области в составе Красноборского сельского поселения.

География 
Находится на правобережье реки Свияга на расстоянии примерно 24 километра по прямой на северо-запад от районного центра поселка Тереньга.

История
Основано село предположительно в XVII веке.  

В 1780 году село Зеленец, при речке Зеленце, помещиковых крестьян, — в Сенгилеевском уезде Симбирского наместничества.  

Храмов два. Главный храм деревянный, построен при­хожанами в 1784 г. и возобновлён ими же в 1868 г., – обнесён каменной оградой; престолов в нем три: главный — во имя Архистратига Божия Михаила, в правом приделе — в память Усекновения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в левом — во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Второй храм каменный, построен г.г. Дубровиными в 1844 г.; престол в нём в честь Тихвинской иконы Божией Матери. в 3 вер. от села на ключе есть часовня. В Архангело-Михайловской церкви служил священник Павел Васильев — дед Цветкова Ивана Евменьевича.  

В конце XVIII века — начале XIX века существовал крепостной театр.  

В 1859 году село Зеленец (Архангельское), на коммерческом тракте из г. Симбирска в г. Сызрань, входило в состав 2-го стана Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.  

На 1897 год в селе было две церкви и одна школа. В 268 дворах жило: 762 муж. 779 жен.  

В 1913 году в селе было 260 дворов, 1316 жителей. Существовали две церкви.  

На 1930 год село входило в Кузоватовский район и было административным центром Зеленецкого с/с, куда входили: Ел. Родник, Зеленец, п. Зеленец 2, Зеленецкий Дол, Винзавод № 5, Прогресс, Ракитин Куст, Сосновый Куст, "Пахарь" совхоз, Ясная Поляна, в которых в 301 дворе жило 1421 человек.  

В поздний советский период работал совхоз «Зеленецкий».

Население
Население составляло 773 человека (русские 82%) в 2002 году, 712 по переписи 2010 года.

Достопримечательности
Усадьба дворян Дубровиных с каменным господским домом и парком.

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 137.
 Н. Баженов  Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Тереньгульского района